Stanisław Mateusz Beksiński (ur. 28 lutego 1887 w Nadwórnej, zm. 20 października 1953 w Sanoku) – polski inżynier geometra, mierniczy przysięgły.

Życiorys 
Stanisław Mateusz Beksiński był wnukiem Mateusza Beksińskiego (1814–1886, powstaniec listopadowy, założyciel Zakładów Kotlarskich, które dały początek późniejszej fabryce wagonów i autobusów Autosan) i Karoliny z domu Machalskiej (1830–1891), synem Władysława Beksińskiego (1850–1929, inżynier architekt) i Heleny z domu Zajchowskiej. Jego rodzeństwem byli: Zygmunt Jan (ur. 1888, zmarł w listopadzie 1905 w wieku 18 lat), Władysława Helena (zm. 1 grudnia 1897 trzy dni po urodzeniu), Maria Władysława (ur. 1899, żona mjr. Franciszka Orawca) i Karolina Zofia (ur. 1900). 

Urodził się w 28 lutego 1887 w Nadwórnej. Wychowywał się w Sanoku. W 1905 zdał egzamin dojrzałości z odznaczeniem w C. K. Gimnazjum w Sanoku (w jego klasie byli Józef Dwernicki, Franciszek Ksawery Kurkowski, Janusz Ostrowski). Ukończył studia na Politechnice Lwowskiej, uzyskując tytuł inżyniera geometry (geodety). Od 1904 był zatrudniony w kancelarii sądowego mierniczego przysięgłego w Sanoku, inż. Jana Kosiny. W lipcu 1912 jako elew został przeniesiony do Krakowa, a we wrześniu 1912 w tym samym charakterze zrezygnował ze służby.

Po wybuchu I wojny światowej służył w szeregach C. K. Armii w stopniu kadeta odpowiadającego sierżantowi, na wiosnę 1918 chory na gruźlicę przebywał na leczeniu w sanatorum w Prowansji, latem tego roku został wzięty do niewoli na froncie włoskim i by osadzony w obozie w Casagiove, później wstąpił do Armii Polskiej we Francji gen. Józefa Hallera, służąc w stopniu podporucznika w oddziale strzelców. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został przyjęty do Wojska Polskiego i awansowany na stopień porucznika rezerwy piechoty. W 1923 był oficerem rezerwowym 2 pułku Strzelców Podhalańskich w Sanoku.

W Sanoku wykonywał zawód mierniczego przysięgłego, złożył przysięgę 14 lutego 1922 i został wpisany na listę mierniczych przysięgłych. Był zatrudniony w wydziale budowlanym Urzędu Miasta (magistratu) w Sanoku. W drugim kwartale 1939, jako delegat wydziału powiatowego sanockiego i szerzej Izb Samorządu Gospodarczego i Samorządu Terytorialnego z Województwa Lwowskiego, został członkiem Komisji Regionalnego Planu Zabudowania Okręgu Sandomierskiego (miał objąć m.in. Koprzywnicę – rodzinną miejscowość Mateusza Beksińskiego). W latach 30. zasiadał w zarządzie Kasy Zaliczkowej w Sanoku.

Po zakończeniu działań II wojny światowej w Sanoku, 25 września 1944 z ramienia Koła Demokratycznego został wybrany delegatem do Tymczasowej Powiatowej Rady Narodowej w tym mieście. Podczas pierwszego posiedzenia PRN w Sanoku 2 października 1944 był członkiem tejże. W 1946 kierował pracami w zakresie przeprowadzenia zaplanowanej zabudowy miasta oraz ukierunkowanymi na poprawą estetyki tejże (w tym czasie stworzono plan zagospodarowania rejonu wokół sanockiego zamku, placu przy ul. Kazimierza Wielkiego oraz parku miejskiego). Na przełomie lat 40./50. był projektantem kładki na Sanie łączącej Sanok z osiedlem na Białej Górze (później w tym miejscu powstał most na Sanie). W okresie PRL nadal pracował jako mierniczy przysięgły. Pod koniec 1948 był urzędowym likwidatorem stowarzyszenia „Ruski Narodny Dom” w Sanoku.

Był członkiem wspierającym Katolicki Związek Młodzieży Rękodzielniczej i Przemysłowej w Sanoku. W latach 20. i 30. był działaczem sanockiego gniazda Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, zaangażował się także w próbę reaktywacji „Sokoła” w 1946. Został sekretarzem założonego na przełomie 1944/1945 koła Stronnictwa Demokratycznego w Sanoku.

Zamieszkiwał w domu rodzinnym przy ul. Jagiellońskiej (w okresie PRL im. Karola Świerczewskiego). Został właścicielem oraz administratorem wybudowanej przez ojca kamienicy przy ul. Jana III Sobieskiego nr 4 i 6. Hobbystycznie, jako jeden z pierwszych uprawiał tenis ziemny w Sanoku, grając na własnym korcie, istniejącym naprzeciw swojego domu, przy obecnej ul. Stanisława Konarskiego.

23 czerwca 1923 w Sanoku poślubił Stanisławę Dworską (1899-1988, córka Tadeusza, nauczycielka, korepetytorka, tworzyła także rysunki i malowała akwarele). Mieli jedno dziecko, Zdzisława (1929–2005), późniejszego inżyniera i malarza. Był spowinowacony z rodziną Potockich; siostrą jego żony była Maria, żona Stanisława Potockiego (Stanisław Beksiński był świadkiem na ich ślubie).

Zmarł 20 października 1953 w Sanoku na serce, po wielomiesięcznej chorobie. Został pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu przy ul. Rymanowskiej w Sanoku 22 października 1953.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Absolwenci Gimnazjum im. Królowej Zofii w Sanoku
Absolwenci i studenci Szkoły Politechnicznej we Lwowie
Członkowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (II Rzeczpospolita)
Ludzie urodzeni w Nadwórnej
Ludzie sportu związani z Sanokiem
Oficerowie Armii Polskiej we Francji 1917–1919
Oficerowie 2 Pułku Strzelców Podhalańskich
Pochowani na Cmentarzu Centralnym w Sanoku
Polacy – żołnierze Cesarskiej i Królewskiej Armii w I wojnie światowej
Politycy Stronnictwa Demokratycznego (1944–1989)
Polscy geodeci
Polscy inżynierowie geometrzy
Polscy mierniczy przysięgli
Porucznicy piechoty II Rzeczypospolitej
Radni Powiatowej Rady Narodowej w Sanoku
Urodzeni w 1887
Urzędnicy zarządów miast II Rzeczypospolitej
Urzędnicy związani z Sanokiem (zabór austriacki)
Urzędnicy związani z Sanokiem (II Rzeczpospolita)
Zmarli w 1953